Der Volleyball World Cup 2007 war die elfte Ausgabe des Wettbewerbs. Er fand zwischen dem 18. November und dem 2. Dezember in Japan statt. Brasilien gewann den Titel. Dieser Wettbewerb galt gleichzeitig als Qualifikation für die Olympischen Spiele 2008.

Teilnehmer 
  als Gastgeber
  und  als Finalisten der Europameisterschaft 2007
  als Sieger der Asienmeisterschaft 2007
  und  als Finalisten der NORCECA-Meisterschaft 2007
  und  als Finalisten der Südamerikameisterschaft 2007
  und  als Finalisten der Afrikameisterschaft 2003
  und  auf Einladung des FIVB

Modus 
Die zwölf Teilnehmer spielten vier Runden, wobei sie informell auf zwei Gruppen aufgeteilt waren. Das System war „jeder gegen jeden“. Die ersten drei Mannschaften erhielten jeweils einen Platz für die Olympischen Spiele 2008.

Finalrunde

Erste Runde

Zweite Runde

Dritte Runde

Vierte Runde

Weblinks 
 Offizielle Web-Präsenz (englisch)
 Ergebnisse (englisch)

Volleyballveranstaltung 2007
Manner 2007
World Cup der Manner 2007